

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Maszewko – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo
 Maszewko – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko 
 Maszewko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo

Zobacz też 
 Maszewo